Число́ одина́рной то́чности (, ) — широко распространенный компьютерный формат представления вещественных чисел, занимающий в памяти 32 бита (4 байта). Как правило, под ним понимают формат числа с плавающей запятой стандарта IEEE 754.

Числа одинарной точности с плавающей запятой эквивалентны по точности числу с 7-8 значащими десятичными цифрами (в среднем 7,6) в диапазоне от  до примерно .

В современных компьютерах вычисления с числами с плавающей запятой поддерживаются аппаратным сопроцессором (FPU — ). Однако в ряде вычислительных архитектур нет аппаратной поддержки чисел с плавающей запятой, и тогда работа с ними осуществляется программно.

Для вычисления показателя степени из восьмиразрядного поля порядка  вычитается смещение порядка, равное 12710 =  7F16 = 011111112 (то есть, 011111002 - 011111112 = 12410 - 12710 = -310). Так как в нормализованной двоичной мантиссе целая часть всегда равна единице, то в поле мантиссы записывается только её дробная часть,т.е. фактический размер мантиссы числа с одинарной точностью составляет 24 бита. Для вычисления мантиссы к единице добавляется дробная часть мантиссы из 23-разрядного поля дробной части мантиссы  1,010000000000000000000002. Число равно произведению мантиссы со знаком на двойку в степени порядка = 1,012*210-310 = 1012*210-510 = 510*210-510 = 0,1562510.

Общий шаблон для побитового доступа  
union {
    float    fl;
    uint32_t dw;
} f;
int s = ( f.dw >> 31 ) ? -1 : 1;   /* Знак */
int e = ( f.dw >> 23 ) & 0xFF;     /* Порядок */
int m =                            /* Мантисса */
  e ?
    ( f.dw & 0x7FFFFF ) | 0x800000 :
    ( f.dw & 0x7FFFFF ) << 1;
Результирующая формула расчёта (число одинарной точности) будет s * (m * 2 ^ -23) * (2 ^(e-127)).

Примеры использования

Python 
Конвертирует целочисленное представление числа с одинарной точностью (в виде четырёх байт, младшие в начале) во встроенный тип действительных чисел Python'а.
def dw2float(dw_array):
    assert (len(dw_array) == 4)
    dw = int.from_bytes(dw_array, byteorder='little',signed=False)
    s = -1 if (dw >> 31) == 1 \
        else 1                                    # Знак
    e = ( dw >> 23 ) & 0xFF;                      # Порядок
    m = ((dw & 0x7FFFFF ) | 0x800000) if e != 0 \
        else ((dw & 0x7FFFFF ) << 1)              # Мантисса
    m1 = m*(2**(-23))                             # Мантисса в float
    return s*m1*(2**(e-127))

0.1562510 в формате float записывается как 3E20000016, что эквивалентно четырём байтам: [0x00,0x00,0x20,0x3E]. Вывод программы:
 
In[1]: dw2float([0x00,0x00,0x20,0x3E])
Out[1]: 0.15625
In[2]: dw2float([0x00,0x00,0x20,0xBE])
Out[2]: -0.15625

Примеры чисел одинарной точности 

Эти примеры представлены в шестнадцатеричном виде чисел с плавающей запятой. Они включают знаковый бит, порядок и мантиссу.

 3f80 0000 = 1
 c000 0000 = −2
 
 7f7f ffff ≈ 3.40282346639 × 1038  (максимальное одинарной точности)
 0000 0001 = 2-149 ≈ 1.40129846432 × 10−45 (Минимальное положительное число одинарной точности — денормализованное)
 0080 0000 = 2-126 ≈ 1.17549435082 × 10−38 (Минимальное нормализованное положительное число одинарной точности)
 
 0000 0000 = 0
 8000 0000 = −0
 
 7f80 0000 = infinity
 ff80 0000 = −infinity
 				
 3eaa aaab ≈ 1/3

Обычно при переводе числовых констант в формат float делается округление. Например, число 1/3 округляется вверх.

См. также 

 Числа с плавающей запятой
 Число половинной точности
 Число двойной точности
 Число четверной точности
 Число восьмерной точности
  (альтернативный 16-битный формат, имеет низкую точность, но легко преобразуется из чисел одинарной точности)

Ссылки 
 Онлайн IEEE754  калькулятор
 Онлайн преобразователь для IEEE 754 чисел с одинарной точностью
Habrahabr. Что нужно знать про арифметику с плавающей запятой

Арифметика с плавающей запятой